In 1996 werd het 56ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 21 april tot 2 september. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Ríver beide won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui